Усса́ма Идрисси́ (, ; род. 26 февраля 1996 года, Берген-оп-Зом, Нидерланды) — марокканский и нидерландский футболист, нападающий испанского клуба «Севилья», выступающий на правах аренды за «Фейеноорд».

Выступал за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Идрисси является воспитанником «Фейеноорда», откуда он попал в «Гронинген». До этого так же тренировался в академии НАК Бреда.

19 декабря 2015 года дебютировал в Эредивизи в поединке против «Хераклеса», выйдя на замену на 70-ой минуте вместо Ярхинио Антониа. Спустя два месяца, 7 февраля 2016 года забил свой первый профессиональный мяч на 75-ой минуте в ворота «Камбюра». Всего в дебютном сезоне провёл 18 матчей, ровно в половине из них выходил в стартовом составе, забил три мяча. 20 июля 2016 года подписал с клубом новый улучшенный контракт до лета 2020 года.

1 февраля 2021 года перешёл в «Аякс» на правах аренды. 18 февраля дебютировал за клуб в матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Лилля», выйдя на замену на 82-й минуте вместо Антони. 21 февраля дебютировал за «Аякс» в Эредивизи, выйдя на замену в матче против «Спарты», заменив Душана Тадича.

В июле 2022 года был арендован «Фейеноордом» до конца сезона 2022/23.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Нидерландов до 17 лет. Принимал участие в отборочных поединках к чемпионату Европы 2013 года среди юношей до 17 лет.

В 2019 году принял марокканское гражданство и был заигран за сборную Марокко. Дебютировал в отборочных матчах Кубка африканских наций в матче против Малави.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2020/21
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2020/21

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Фейеноорд»